Wandel steht für:
 Veränderung, allgemein
 sozialer Wandel, gesellschaftlich
 Lebenswandel, praktische Lebensführung
 Wandelung, Erstattung des Kaufpreises

Wandel ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Wandel (* 1963), deutsche Architektin (Wandel Lorch Architekten) und Hochschullehrerin  
 Armin Wandel (1913–1994), deutscher Sanitätsoffizier
 Carl Frederik Wandel (1843–1930), dänischer Marineoffizier, Ozeanograph und Autor
 Eckhard Wandel (* 1942), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Franz Gustav von Wandel (1858–1921), deutscher General der Infanterie
 Fritz Wandel (1898–1956), deutscher Politiker (KPD) und Widerstandskämpfer
 Harald Wandel (* 1951), deutscher Liedermacher, Architekt und Schauspieler
 Hubertus Wandel (1926–2019), deutscher Architekt
 Largo Wandel († 2014), deutscher Basketballspieler
 Laura Wandel, belgische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Martin Wandel (1892–1943), deutscher General der Artillerie
 Oskar Wandel (1873–1934), deutscher Internist
 Paul Wandel (1905–1995), deutscher Politiker (SED)
 Rena Wandel-Hoefer (* 1959), deutsche Architektin und Stadtplanerin in Saarbrücken
 Rüdiger Wandel (* 1953), deutscher Schauspieler
 Sigurd Wandel (1875–1947), dänischer Maler
 Uwe Jens Wandel (* 1943), deutscher Historiker und Archivar

Sonstiges:
 Wandel Peak, Berg auf der Booth-Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktis
 Wandel (Partei), eine linke Partei in Österreich

Siehe auch:

 Heiliger Wandel, Bildmotiv der sakralen Kunst
 Wandel & Goltermann, deutscher Hersteller von Mess- und Kommunikationstechnik
 Elisabeth Wandeler-Deck (* 1939), Schweizer Schriftstellerin, Psychotherapeutin und Soziologin
 Tom Wandell (* 1987), schwedischer Eishockeyspieler
 Wandl (Begriffsklärung)
 Wandler